Consoanele oclusive (sau explozive) sunt acele consoane pronunțate printr-o ocluzie a canalului fonator. Blocarea fluxului de aer se realizează de exemplu prin atingerea buzelor sau apropierea limbii de cerul gurii. Întreruperea curentului de aer urmată de eliberarea bruscă a acestuia produce sunetul caracteristic consoanei respective, depinzînd de locul de articulare.

Exemple 

 , : consoane oclusive bilabiale;

 , : consoane oclusive alveolare;

 , : consoane oclusive velare.

Fazele articulării 

În articularea consoanelor oclusive se disting trei faze:

 Blocarea curentului de aer, prin acțiunea buzelor, limbii, glotei, etc;

 Ocluzia, în timpul căreia diferența de presiune între plămîni și aerul exterior crește;

 Eliberarea bruscă a aerului, de unde și numele de consoane explozive.

Oclusivă, Consoană